Okręty US Navy o nazwie USS „Newport”

 Pierwszy USS „Newport” (PG-12) był kanonierką, która była w służbie w latach wojny amerykańsko-hiszpańskiej.
 Drugi USS „Newport” (PF-27) był fregatą typu Tacoma. W służbie w czasie II wojny światowej.
 Trzeci USS „Newport” (LST-1179) był okrętem prototypowym okrętów desantowych czołgów typu Newport. W służbie w czasie zimnej wojny.

Newport